Karen Khachanov era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Denis Istomin.

Istomin ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Marcos Baghdatis, ritiratosi per un infortunio alla spalla sul punteggio di 2–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Dominic Thiem (secondo turno)
 Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
 Karen Khachanov (secondo turno)
 Andrey Rublev (secondo turno)

<li>  Yūichi Sugita (semifinale)
<li> Kyle Edmund (secondo turno)
<li> Viktor Troicki (primo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)

Qualificati 

  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Adrián Menéndez-Maceiras (primo turno)

  Mate Pavić (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Wildcard 

  Wu Di (primo turno)
  Wu Yibing (primo turno)

  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2017